Ezequiel hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 
 Ezequiel (nombre), nombre propio masculino.
 Ezequiel (profeta), de Judá durante el

Lugares 
 Ezequiel Montes (municipio), en el estado mexicano de Querétaro.

Literatura 
 Libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento cristiano y el Tanaj judío.